Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell kan henvise til flere personer:

 Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell (1720-1797) (1720-1797) – dansk lensgreve
 Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell (1800-1858) (1800-1858) – dansk lensgreve
 Albrecht Christopher Carl Ludvig Schaffalitzky de Muckadell (1859-1939) – dansk lensgreve